Тарич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тарич, Шандор (1913—2016) — венгерский ватерполист, чемпион летних Олимпийских игр в Берлине (1936).
 Тарич, Юрий Викторович (1885—1967) — советский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР.